Гиршфельд — еврейская фамилия.

 Гиршфельд, Анатолий Моисеевич (род. 1957) — украинский предприниматель, глава Индустриальной группы УПЭК.
 Гиршфельд, Василий Иосифович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 31 октября 1917 (посмертно).
 Гиршфельд, Георг (1873—1942) — немецкий драматург и писатель.
 Гиршфельд, Густав (1847—1895) — немецкий археолог.
 Гиршфельд, Иван Андреевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 1473; 15 декабря 1802.
 Гиршфельд, Игорь Эмильевич (1944—2006) — фамилия при рождении иллюзиониста Игоря Кио.
 Гиршфельд, Иосиф Викторович — Георгиевский кавалер; капитан; 27 марта 1880.
 Гиршфельд, Людвиг Маврикий (1814—1876) — польский анатом, профессор Варшавского университета.
 Гиршфельд, Людвик (1884—1954) — польский иммунолог и гематолог.
 Гиршфельд, Отто (1843—1922) — немецкий историк и археолог; член Прусской академии наук.
 Гиршфельд Эль (Элберт) (Ал Хиршфелд) (1903—2003) — американский карикатурист.
 
 Гиршфельд, Феликс Фёдорович (1904—1938) — советский журналист по экономическим вопросам, анархо-мистик и хозяйственник; брат Эмиля Кио.

См. также 
 Гирш
 Хиршфельд